Сражение при Карлайле () произошло 1 июля 1863 года у пенсильванского городка Карлайл, и представляло собой небольшую перестрелку в ходе геттисбергской кампании американской гражданской войны. Кавалерия Конфедерации под командованием Джеба Стюарта вступила в бой с пенсильванским ополчением федерального генерала Уильяма Смита и подожгла карлайлские казармы, однако затем отступила и отправилась к Геттисбергу на соединение с основной армией.

Примечания

Ссылки 
 Геттисбергский рапорт Стюарта

Сражения по алфавиту
Сражения 1863 года
Сражения Гражданской войны в США
Сражения в Пенсильвании
1860-е годы в Пенсильвании
События 1 июля
1863 год в США
Июль 1863 года